Аббасабад або Аббас-Абад (     ). 

-абад - це суфікс, що входить до складу багатьох назв міст західної, центральної та південної Азії. 

Може стосуватися:

Історичні місця 

 Комплекс Аббасабад - знаходиться в 34 кілометрах на північ від Тайбаду. 
 Сад Аббасабад - історичний комплекс Бешшар в провінції Мазандаран, Іран.

Повіт 
Повіт Аббасабад  на Каспійському морі, в провінції Мазандаран на півночі Ірану.

Азербайджан 

 Аббасабад, Азербайджан, село та муніципалітет у регіоні Ярдимли Азербайджану 
 Аббасабад (фортеця), Нахічеванська Автономна Республіка

Іран 
Дуже багато населених пунктів з такою назвою є в Ірані.